Las estadísticas sobre violaciones y otras agresiones sexuales están normalmente disponibles en los países industrializados, y son cada vez más comunes en todo el mundo. Las definiciones poco claras de violación, los diferentes índices de denuncia, registro, enjuiciamiento y condena por violación, crean divergencias estadísticas controvertidas y llevan a denunciar que muchas estadísticas de violación no son confiables o son engañosas. En algunas jurisdicciones, la violación de hombres a mujeres es la única forma de violación incluida en las estadísticas.  También los países pueden o no criminalizar la violación marital.

La violación es un delito gravemente infrarreportado con encuestas que muestran datos de delitos y delincuentes que no han llegado a ser descubiertos o condenados hasta en un 91.6%. La prevalencia de las razones por las que no se denuncian violaciones varía de un país a otro. Pueden incluir el temor a represalias, la incertidumbre sobre si fue cometido un delito o si el ofensor hizo daño de forma intencionada o no, no querer que otros conozcan la violación, no querer que el ofensor se meta en problemas, miedo a ser procesado (por ejemplo, debido a leyes contra el sexo prematrimonial ), y las dudas en la aplicación de la ley local.

Un informe estadístico de las Naciones Unidas compilado a partir de fuentes gubernamentales mostró que fueron registrados por la policía anualmente más de 250.000 casos de violación o intento de violación. Los datos comunicados abarcaban 65 países.

Búsqueda 
La mayoría de las investigaciones y denuncias de violación hasta la fecha se han limitado a las formas de violación de hombres sobre mujeres. Las investigaciones sobre la violación hombre-hombre y mujer-hombre está en sus primeros pasos. Sin embargo, casi no se ha hecho ninguna investigación sobre la violación entre mujeres, aunque las mujeres pueden ser acusadas de violación en algunas jurisdicciones. Algunos libros, como Violent Betrayal: Partner Abuse in Lesbian Relationships de la Dra. Claire M. Renzetti, No More Secrets: Violence in Lesbian Relationships de Janice Ristock y Woman-to-Woman Sexual Violence: Does She Call It Rape?  por Lori B. Girshick tratan el tema de la violación de mujeres por otras mujeres.

Estadística de violación por  país 
En este cuadro se indica el número de casos registrados de violación por país. No incluye y, por supuesto, no puede incluir casos de violación que no se han denunciado ni se han registrado. No se especifica si los medios registrados han sido denunciados, procesados o condenados. Cada entrada se basa en la definición de violación de ese país, que varía ampliamente en todo el mundo. La lista no incluye las estadísticas estimadas de violación de los países, por año, como Sudáfrica con 500.000 violaciones al año, China tiene 31.833 violaciones al año, Egipto tiene más de 200.000 violaciones al año y el Reino Unido con 85.000 violaciones al año.

Notas

Referencias

Delitos sexuales